

Населені пункти та їхні частини

 Беляви — гміна в Ловицькому повіті Лодзинського воєводства
 Беляви — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беляви — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беляви — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беляви — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беляви — село в гміні Седлісько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Беляви — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Беляви — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Беляви — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Беляви — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Беляви — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Беляви — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Беляви — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Беляви — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Беляви — село в гміні Яновець-Косьцельни Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Беляви — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Беляви — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Беляви — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Беляви — частина села Струґениці в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Беляви — частина села Ґліна в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Беляви — частина села Скверави в гміні Студзеніце Битівського повіту Поморського воєводства
 Беляви — частина села Шарлата в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Беляви — частина села Вшембуж у гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — частина села Нове Пражухи в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — колонія в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Беляви — осада в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беляви — осада в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — осада в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Беляви — лісова осада в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Беляви — лісова осада в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки